Duvoisin ist der Familienname folgender Personen:

 Loanne Duvoisin (* 1998), Schweizer Triathletin
 Pierre Duvoisin (* 1938), Schweizer Politiker
 Roger Duvoisin (1900–1980), amerikanischer Autor und Illustrator